Антоніо Кабальєро-і-Ґонґора — іспанський католицький священик, віцекороль Нової Гранади
 Луїс де Ґонґора, Лу́їс де Ґо́нґора (1561—1627) — іспанський поет епохи бароко.
 Хорхе Гонгора, Хорхе Гонгора Монтальван (ісп. Jorge Góngora Montalván, 12 жовтня 1906, Ліма, Перу — 25 червня 1999, там само) — перуанський футболіст.